Communicatiemedia, middelen die het mogelijk maken informatie over te dragen
 Nieuwe media
 Sociale media
 Massamedia
 Nieuwsmedia
 Mainstream media
 Streaming media
 Media (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
 Media (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 Media (schip, 1947), een twintigste-eeuws passagiersschip

Zie ook 
 Medium (doorverwijspagina)